Sergej Semjonovitsj Oevarov, Russisch literatuurwetenschapper en minister van onderwijs
 Aleksej Sergejevitsj Oevarov, Russisch archeoloog
 Boris Petrovitsj Oevarov, Russisch entomoloog
 Boris Oevarov (schaatser), schaatser uit Oekraïne